Rheinfels ist der Name bzw. ein Namensteil von

 Burg Rheinfels, eine Burg im Mittelrheintal
 Hessen-Rheinfels, eine 1567 bei der Teilung der Landgrafschaft Hessens entstandene Landgrafschaft
 Rheinfels (Schiff, 1918), Schiff der DDG „Hansa“
 Rheinfels (Schiff, 1943), Schiff der DDG „Hansa“
 Rheinfels (Naturwaldzelle), Naturschutzgebiet im Regionalverband Saarbrücken
 Rheinfels Quelle, Marke des Mineralwasserherstellers Hövelmann